Emmanuel Endeley – kameruński polityk
 Jimmy Endeley – szwedzki aktor